Баурчи́ (; ) — село в Молдавии, в составе автономного территориального образования Гагаузия. Входит в состав Чадыр-Лунгского долая (района). Является одним из самых крупных в автономии.

Название 
Название села происходит от рельефа местности и состоит из двух слов «Байыр» (Возвышенность) и «Ичи» (Внутри), что означает «внутри возвышенности».

История 
На современной территории села, как и по всему Буджаку до появления задунайских переселенцев, долгое время проживали небольшие племена татар-ногайцев. Они вели кочевой образ жизни и жили в кишлах, занимаясь скотоводством. Некоторые первоначальные данные о селе, относятся к 1787—1791 гг. С момента своего основания в 1812 году, Баурчи имело статус колонии и входило в состав Верхне-Буджакского округа.

В период с 1822 по 1828 год было проведено статистическое описание населения и местности, согласно которому, колония Баурчи располагалась по обеим сторонам лощины Казаклия в районе двух бывших татарских поселений: Кара-Туркмен, находившегося на ручье Казаклия, и Туркмен (Киши-Мурза), находившегося на ручье Лунгуца.

По состоянию на 1827 год, в колонии проживал 571 человек в составе 123 семьи, из них колонистов — 531 чел, не колонистов — 40 чел. На территории колонии были построены: деревянная церковь Св. Николая, 94 плетневых дома, 6 ветряных мельниц и 16 колодцев. В хозяйствах содержалось 366 лошадей, 1248 голов рогатого скота и 2228 овец.

В 1844 году в селе проживало 166 семей. В конце 1940-х годов созданы 4 колхоза, объединившихся вскоре в единый колхоз «40 лет Октября». В 1960-х годах построено 3-этажное здание средней школы.

География 
Расположено в южной части АТО Гагаузия, в 30 км от столицы автономии — муниципия Комрат, в 6 км к востоку от села Конгаз и в 12 километрах к западу от города Чадыр-Лунга. Через село протекает река Баурчи (правый приток реки Лунга, водосборный бассейн реки Ялпуг), которая питается из двух источников: дождевого (находится в 3,2 км севернее села) и постоянного (родник, расположен по руслу в 0,4 км ниже дождевого источника).

Население 
Баурчи — второе по величине село в Гагаузии после Копчака. Согласно переписи населения 2004 года, в селе Баурчи проживало 8783 человека.

По данным переписи населения 2004 года в селе проживали:
 8597 (97.8 %) гагаузы
  53 (0.6 %) молдаване
  41 (0.5 %) болгары
  44 (0.5 %) русские
  29 (0.3 %) украинцы
  15 (0.2 %) цыгане
  4 (0.1 %) другие

Климат

Водные ресурсы 
Водные ресурсы села представлены поверхностными и подземными водами. Поверхностные источники воды как и качественные ресурсы питьевой воды в селе Баурчи ограничены.

Поверхностные воды

Поверхностные воды села Баурчи представлены протекающей через населённый одноимённой рекой. Ближайшими крупным водоёмом являются Конгазское водохранилище и река Ялпуг, расположенные в 3,5 км северо-западнее села. Поверхностные воды не могут использоваться для обеспечения жителей села питьевой водой.

Подземные воды

Подземные воды региона и села Баурчи характеризуется превышением максимально допустимой концентрации вредных веществ, установленных санитарными стандартами качества питьевой воды по содержанию концентраций фтора, бора, натрия, сероводорода и железа. Вместе с этим, вода из подземных источников является единственно возможным вариантом централизованной системы водоснабжения села. В настоящее время в АТО Гагаузия улучшение качества питьевой воды из подземных источников путём их очистки не представляется возможным, поскольку влечёт значительные эксплуатационные расходы. Властями рассматривается единственный вариант решения проблемы качества воды в регионе — подача воды из реки Прут.

Водоснабжение и водоотведение 
По состоянию на 2016 год в селе Баурчи покрытие централизованной системой водоснабжения составляло 70 % домохозяйств. Система водоотведения и очистные сооружения в селе отсутствует. Неочищенные бытовые стоки сбрасываются в ближайшие водоёмы.
В настоящее время власти не рассматривают строительство и эксплуатацию очистных сооружений в селе как эффективное решение проблемы. Разработана концепция строительства региональной системы очистки сточных вод, в которую будут включены близлежащие к селу Баурчи населённые пункты: села Конгаз, Казаклия и Бешалма.

Экология 
В период ядохимизации сельского хозяйства, объявленного Н. С. Хрущёвым в 1970-х годах, в агропредприятия региона было завезено большое количество высокотоксичных препаратов. После повсеместного запрета на их применение, в период с 1978 по 1987 год 25 тонн просроченных ядохимикатов было помещено в неприспособленный склад, находящийся на территории села, что приводило к их неконтролируемому выветриванию, проникновению в почву и грунтовые воды. В 2016 году ядохимикаты были утилизированы.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт села Баурчи
 
 Село Баурчи на сайте Гагаузии
 Новости села Баурчи

Населённые пункты Гагаузии
Гагаузские поселения